est la formule brute de plusieurs isomères.

 violaxanthine, numéro CAS 
 néoxanthine, numéro CAS  (9'-cis)
 capsorubine, numéro CAS